Еланский — топоним и фамилия (имеет женскую форму ). Известные носители:

 Еланский, Геннадий Николаевич (род. 1937) — советский и российский учёный-металлург, ректор Московского государственного вечернего металлургического института.

Топонимы 
 Еланский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Еланский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области (Березовское сельское поселение).
 Еланский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области (Русановское сельское поселение).
 Еланский — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.
 Еланский — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.
 Еланский — посёлок в Камышловском районе Свердловской области.
 Еланский — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.

См. также 
 Еланский район
 Елань
 Елань-Колено